Окотепек има више значења:

 Општина Окотепек (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окотепек (Окотепек, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окотепек (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотепек (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотепек (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотепек (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотепек (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотепек (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Окотепек (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Окотепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотепек (Окотепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотепек (Сан Антонио Кањада), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотепек (Јаонавак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотепек (Зокијапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотепек (Азакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Окотепек (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Окотепек (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Окотепек (Лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Окотепек (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику